Rickman är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

Personer med efternamnet Rickman
 Alan Rickman
 Alfred Frederick Rickman
 Hans Rickman
 Thomas Rickman
 William Rickman

Personer med Rickman som förnamn
 Rickman von der Lancken (1878–1954), svensk militär

Engelska efternamn